Рис Джеймс ():
 Джеймс, Рис (род. 1993) — английский футболист.
 Джеймс, Рис (род. 1999) — английский футболист.